GK, Gk eller gk kan betyda

 Gayklubb
 GK – en verksamhet för 9-12-åringar som liknade dåvarande Vargungarna, se Goda kamrater
 GK – en förening som tar hand om en golfbana, se Golfklubb
 GK Persei – en nova i stjärnbilden Perseus
 Gårdakvarnen, supporterklubb till fotbollsklubben Gais
 Geodesisk karta
Förkortning för att något är Godkänt